Каньчуга () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пшеворский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 12 766 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Дубецко
 Гмина Гад
 Гмина Яворник-Польски
 Гмина Маркова
 Гмина Прухник
 Гмина Пшеворск
 Гмина Зажече

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства